Дягда (приток Тыма)
 Дягда (приток Хеты)